Kronprins Gustaf Adolf kan avse:

Gustav IV Adolf (1778–1837), Sveriges kung 1792–1809
Gustaf VI Adolf (1882–1973), Sveriges kronprins 1907–1950
Kronprins Gustaf Adolf (linjeskepp) – ett linjeskepp med 62 kanoner som byggdes i Karlskrona som var  i tjänst 1782–1788